Культура Фолсом, Культура Фолсом (Folsom) — північноамериканська археологічна культура доби палеоліту. 
 17952 Фолсом (17952 Folsom) — астероїд головного поясу.

Топонім

 Фолсом — місто, штат Каліфорнія
 Фолсом — місто, штат Нью-Джерсі
 Фолсом — селище, штат Луїзіана
 Фолсом — селище, штат Нью-Мексико
 Фолсом — переписна місцевість, штат Пенсільванія